Nogrobs vermicularis är en ringmaskart som beskrevs av Pierre Denys de Montfort 1808. Nogrobs vermicularis ingår i släktet Nogrobs och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
vermicularis